Наша страна — название. Может означать:

  — политическая партия в Словении с 2021 года.
 Наша страна (газета, Аргентина) — русская эмигрантская монархическая газета
 Наша страна (газета, Израиль) — израильская газета на русском языке. Выходила с 1968 по 2002 гг.
 Наша страна (журнал) — советский ежемесячный  журнал, знакомящий с природой, богатствами и социалистическим строительством СССР. Издавался газетой в 1937—1941 в Москве. Ответственный редактор Ф. Я. Кон. Издатель — «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».